Kazimierz Narutowicz,  (ur. 7 lutego 1904 w Brewikach, zm. 22 maja 1987 w Poznaniu) – litewski działacz polityczny. Syn Stanisława Narutowicza i Joanny z d. Bilewicz i bratanek prezydenta II RP Gabriela Narutowicza.

Życiorys 
Pochodził z rodziny zaangażowanej w tworzenie państwa litewskiego. W 1924 roku ukończył polskojęzyczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kownie. Edukację kontynuował w Nancy, gdzie uzyskał tytuł inżyniera agronomii. Praktykował w Danii.

Po powrocie na Litwę udzielał się politycznie, w latach 1934–1938 był emisariuszem rządu litewskiego ds. uregulowania stosunków z Polską. Po wejściu armii sowieckiej na Litwę w 1940 roku aresztowany przez NKWD, wywieziony do Kraju Ałtajskiego, gdzie pracował jako rybak. W 1947 osiedlił się w Polsce, zamieszkał w Poznaniu. Pracował w przemyśle włókienniczym.

Zmarł 22 maja 1987 roku w Poznaniu. Został pochowany 28 maja 1987 roku na cmentarzu komunalnym na Miłostowie w Poznaniu (pole 41, kwatera 4A).

Rodzina 
Syn Stanisława Narutowicza i Joanny z Billewiczów. Jego żoną była Krystyna Narutowicz (1904-2001).

Przypisy

Bibliografia 
 Mieczysław Jackiewicz Polacy na Litwie 1918–2000 (słownik biograficzny), Warszawa 2003

Litewscy agronomowie
Litewscy politycy
Litewskie ofiary prześladowań komunistycznych 1917–1991
Ludzie związani z Kownem
Pochowani na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu
Polscy politycy na Litwie
Litewscy zesłańcy
Żmudzini
Urodzeni w 1904
Zmarli w 1987
Zesłańcy na południowy Sybir
Polscy Litwini